Neuburg peut faire référence à :
 Neuburg, commune de l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne ;
 Neuburg am Inn, commune de l'arrondissement de Passau, Bavière, Allemagne ;
 Neuburg am Rhein, commune de l'arrondissement de Germershem, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Neuburg an der Donau, ville de l'arrondissement de Neuburg-Schrobenhausen, Bavière, Allemagne ;
 Neuburg an der Kammel, bourg de l'arrondissement de Guntzbourg, Bavière, Allemagne.
Neuburg est le nom allemand de la ville de Castelnuovo ,Trentin Haut-Adige, Italie
 Neubürg est une colline dans le Jura franconien ; voir sur wikidata .